Уикипедия на виетнамски език () е раздел на виетнамски език в Уикипедия. Проектът започва работа през ноември 2002 година.

История

Ръст на статиите

Посещаемост

Галерия 

Виетнамски език
Виетнамски език